Mathon de la Cour ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques Mathon de La Cour (1712–1777), französischer Mathematiker und Mechaniker
 Charles-Joseph Mathon de La Cour (1738–1793),  französischer Ökonom, Autor und Philanthrop